Boeda, een van de beide samenstellende delen van de Hongaarse hoofdstad Boedapest; tot 1867 een afzonderlijke stad op de rechteroever van de Donau
 Buda-gebergte, het gebergte waarin dit stadsdeel ligt
 Buda (Kortrijk), een wijk in de Belgische stad Kortrijk
 Buda (Krokegem), een wijk in de Belgische gemeente Krokegem (Asse)
 Haren-Buda, een plaats in de Brusselse deelgemeente Haren
 Station Buda, een spoorwegstation in de Belgische stad Vilvoorde, genoemd naar de nabijgelegen plaats
 Buda (Illinois), een plaats in Illinois, VS
 Buda (Texas), een stad in Texas, VS
 Buda (Iași), een dorp in Iași, Roemenië

Zie ook 
Boedha, persoon in de hindoeïstische mythologie
Boeddha (doorverwijspagina), verschillende betekenissen die verband houden met het boeddhisme